

Codici 
 PUS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Gimhae di Pusan (Corea del Sud)
 pus – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua pashtu

Medicina 
 Pus – essudato di una infiammazione purulenta